Clay City – comune dell'Illinois (Stati Uniti)
Clay City – comune dell'Indiana (Stati Uniti)
Clay City – comune del Kentucky (Stati Uniti)